Міста:
 Артемівськ — колишня назва міста Бахмут (Донецька область)
 Артемівськ — колишня назва міста Кипуче (Луганська область, Перевальський район)

Інше:
 «Артемівськ» — малий десантний корабель на повітряній подушці Військово-Морських Сил України
 «Артемівськ» — один з спецбатальйонів міліції